Itália
 Arco de Trajano (Ancona)
 Arco de Trajano (Benevento)
 Arco de Trajano (Canosa)
 Arco de Trajano (Cársulas)
 Arco de Trajano (Roma)
 Outros
 Arco de Trajano (Alcântara)
 Arco de Trajano (Léptis Magna)
 Arco de Trajano (Mactaris)
 Arco de Trajano (Mérida)
 Arco de Trajano (Timgad)

Trajano